Roberto de Alencar (Ceará, 1879 — Fortaleza, 6 de dezembro de 1897) foi um escritor brasileiro, membro da sociedade literária Padaria Espiritual liderada por Antônio Sales, onde usou o pseudônimo de Benjamin Cajuhy.

Escritores do Ceará